Franciszek Węgleński (ok. 1680–1750) – podkomorzy chełmski, poseł na sejmy
 Franciszek Wegleński (1766–1820) – adwokat, minister sprawiedliwości w Radzie Administracyjnej Królestwa Kongresowego
 Franciszek Węgleński (?–1881) – współzałożyciel Towarzystwa Rolniczego, członek stronnictwa białych i Rady Stanu w czasie powstania styczniowego